Hamirpur bezeichnet:

 Hamirpur (Himachal Pradesh), Stadt in Himachal Pradesh (Indien)
 Hamirpur (Uttar Pradesh), Stadt in Uttar Pradesh (Indien)
 Hamirpur (Distrikt, Himachal Pradesh), Distrikt in Himachal Pradesh (Indien)
 Hamirpur (Distrikt, Uttar Pradesh), Distrikt in Uttar Pradesh (Indien)